ZPE steht für:
 „Zerlegung in Prim-Elemente“, siehe dazu Faktorieller Ring
 Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, eine Zeitschrift der Altertumswissenschaften
 Zero-point energy, siehe dazu Nullpunktsenergie
 Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste, eine interdisziplinäre wissenschaftliche Einrichtung der Universität Siegen

zpe steht für:
 Petapa-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

 
ZPE